

Patronyme

 Erik Thorstvedt (1962-), ancien footballeur norvégien ;
 Kristian Thorstvedt (1999-), footballeur norvégien, son fils.

Patronyme norvégien